Damophilos () ist der Name von:

 Damophilos (Archon), Archon der Boioter
 Damophilos (Prytan), Prytan in Kerkyra
 Damophilos (Strategos), Strategos in Tauromenion
 Damophilos (Boiotarch), Boiotarch aus Theben
 Damophilos (Kommandant), Schiffskommandant aus Rhodos
 Damophilos von Enna, Gutsbesitzer in Enna, Anlassgeber für den ersten römischen Sklavenaufstand
 Damophilos (Schriftsteller), Schriftsteller aus Bithynien
 Damophilos (Maler), Maler und Koroplastiker